Teo, Téo ou TEO peut désigner: .

Musique 
Teo Macero (1925–2008), un musicien de jazz et producteur ;
Teo, un album de 1957 de Teo Macero et the Prestige Jazz Quartet ;
Teo, parfois stylisé en TEO, un chanteur biélorusse, participant à l'Eurovision 2014.

Littérature 
Téo, une série de bande dessinée de Denis-Pierre Filippi

Télévision 
Teo, un comédien et humoriste roumain

Patronymie 

 Teo Nie Ching (née en 1981), femme politique malaisienne.

Toponymie 
 Teo, commune de la province de La Corogne en Espagne.

Transports 
TEO est l'acronyme de deux infrastructures de transports :

 Trans Est-Ouest est un des noms donnés à la partie nord du boulevard périphérique de Lyon, l'autre étant Périphérique Nord ;
 Transport Est-Ouest est le nom du projet de bus à haut niveau de service de Saint-Brieuc.